Місцевість:
 Біличі — місцевість в Києві
Села:
 Біличі — Волинська область,  Іваничівський район
 Біличі — Волинська область,  Любомльський район
 Біличі — Львівська область,  Старосамбірський район
Залізниця:
 Біличі — залізнична станція Південно-Західної залізниці в смт Коцюбинському